Bourbon County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Bourbon County (Kansas)
 Bourbon County (Kentucky)

Siehe auch:
 Bourbon County Courthouse